Бициллины — ряд лекарственных средств, антибиотиков пенициллинового ряда. К ним относятся:

 Бициллин-1 — состоит из бензатина бензилпенициллина.
 Бициллин-3 — состоит из бензатина бензилпенициллина, прокаина бензилпенициллина и бензилпенициллина.
 Бициллин-5 — состоит из бензатина бензилпенициллина и прокаина бензилпенициллина.